Karl Korsch (1886 - 1961), un philosophe allemand (communiste conseilliste).
 Roland Korsch (1979 -), un joueur suisse de hockey sur glace.
 Dietrich G. Korsch.
 télescope Korsch, type de télescopes.